Сан-Пеллегрино () может означать:

 Ворота Сан-Пеллегрино — ворота во внешней стене города Ватикан
 Сан-Пеллегрино-Терме — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо

См. также 

 Пеллегрино